Završje Podbelsko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novog Marofa, Varaždinska županija.

Poznate osobe 
Marijan Biškup, svećenik dominikanac, liturgičar, teolog

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 852 stanovnika te 230 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji